Wraith è un termine dialettale di origine scozzese, che può significare "fantasma", "spettro" o "apparizione". 
Nel periodo del Romanticismo si diffuse nella letteratura e nella lingua inglese. Nella moderna letteratura fantasy il significato del termine deriva dall'uso che ne fece J. R. R. Tolkien per descrivere in lingua inglese i Nazgûl o Spettri dell'Anello (Ring-Wraiths nell'originale), e indica in genere una creatura non-morta di indole maligna e aggressiva.

Altri significati

Letteratura 
 Nel romanzo Il demone di Terry Brooks, Wraith è il protettore di Nest Freemark; è stato creato dal padre di Nest per proteggerla fino al suo ritorno
 Nel romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Wraith è uno dei termini attraverso i quali viene identificato Kurtz.

Giochi di ruolo e videogiochi 
 In Dungeons & Dragons, il Wraith è un tipo di Non morto.
 In The King of Dragons, i Wraith sono uno dei boss di fine livello (il decimo).
 In Magician Lord, il quarto dei boss-luogotenenti è un Wraith di nome Warlock.
 In Dragon's Lair, è presente tra i nemici anche un Wraith, di colore rosso.
 In Gauntlet Dark Legacy, il boss del Mondo dei Sogni è un Wraith.
 In Warhammer 40.000, il Wraith è un tipo di Necron.
 Wraith: The Oblivion è un gioco di ruolo di ambientazione horror.
 Nella saga di Halo, il Wraith è il carro armato Covenant.
Nella serie di videogiochi Starcraft il Wraith (Spettro) è un velivolo da caccia aria-aria (con limitate capacità aria-suolo) utilizzato dalla fazione Terran (Terrestri)
 In Doom 3, il Wraith è un demone dotato di doppia mandibola. Cammina a 4 zampe e può teletrasportarsi.
 Nella versione in lingua originale del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza sono presenti alcune creature di tipo Wraith; nella traduzione in lingua italiana il termine è reso come "Necrospettro".
 Nella saga videoludica di Legacy of Kain i Wraith sono una razza di spettri la cui natura è quella di divoratori d'anime. Nel secondo capitolo, Legacy of Kain: Soul Reaver, il protagonista Raziel, dopo essere stato gettato nel Lago dei Morti, si trasforma di fatto in un wraith.
 Wraith è il nome della nave di tipo assalto della classe delle scorte nel MMO online Battlestar Galactica, della fazione Cylone.
 In X³: Terran Conflict, il Missile Wraith è una arma per navi Terrestri di classe Corvetta o superiore.
 Nel videogioco Evolve, uno dei mostri che si possono controllare si chiama Spettro (in originale Wraith), dotato di poteri psicofisici.
 Nel videogioco Prince of persia warrior within il principe usa la maschera del fantasma (Wraith) per tornare indietro nel tempo.
 In The Witcher 3: Wild Hunt, il Wraith è un tipo di fantasma.
 In Dead by Daylight è presente un personaggio soprannominato "Lo Spettro" (in inglese The Wraith).
In Apex Legends è presente una leggenda chiamata Wraith dotata di abilità speciali psicofisiche.

Cinema e televisione 
 Nella serie televisiva di fantascienza Stargate Atlantis, i Wraith sono una specie aliena.
 Nel film X-Men le origini - Wolverine uno dei personaggi si chiama John Wraith.
 Nella serie animata Full Metal Panic! The Second Raid, Wraith è un agente segreto che tiene sotto custodia il personaggio principale Kaname Chidori.
 Wraith è il titolo originale del film Il replicante di Mike Marvin.
 Nella nona stagione e nella tredicesima stagione della serie tv Supernatural viene nominato il Wraith, un mostro senza faccia.
Wraith compare nella serie animata Guardiani della Galassia.
Nella puntata 72 di Naruto: Shippuden, Hidan ricorda che il secondo Jinchūriki è noto anche come "wraith". Tale osservazione non è presente nella traduzione italiana.
Wraith è un film del 2017 diretto da Michael O. Sajbel
Nella serie televisiva Tenebre e ossa, lo Spettro (Wraith, in inglese) è il termine con cui viene chiamata Inej Ghafa

Fumetti 
 Fantasma (Wraith), personaggio della saga Annihilation: Conquest
 Spettro (Wraith), personaggio dei fumetti Amalgam Comics
 Spettro (Wraith), personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Spettro (Wraith), personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Kestrel alias John Wraith, personaggio dei fumetti Marvel Comics